Heartbreak Hotel může být:

 Heartbreak Hotel – píseň zpěváka Elvise Presleyho (1956)
 Únos Elvise (v anglickém originále Heartbreak Hotel) – americký film (1988)
 Heartbreak Hotel (píseň, Whitney Houston) – píseň zpěvačky Whitney Houston (1998)
 Heartbreak Hotel (Castle na zabití) – epizoda seriálu Castle na zabití (2011)
 Heartbreak Hotel (Simpsonovi) – epizoda seriálu Simpsonovi (2018)